Vakfıkebir (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Vakfıkebir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Vakfıkebir